

Patronyme 

 Famille Bédat
 Arnaud Bédat, reporter et journaliste d'investigation ;
 Christian Bédat, horloger, fondateur de la manufacture horlogère Bédat & Co ;
 Florian Bédat, horloger ;
 Michel Bédat, industriel ;
 Pierre Firmin Bédat (1774-1851), militaire français ;
 Simone Bédat, horlogère, fondateur de la manufacture horlogère Raymond Weil et Bédat & Co.

Hydronyme 
 Bédat, une rivière du Puy-de-Dôme qui se jette dans la Morge.

Divers 
 Bédat & Co, manufacture horlogère suisse ;
 Bédat, une grotte des Hautes-Pyrénées, dans la commune de Bagnères-de-Bigorre.

Bedat